

Pessoas
Herbert Eustis Winlock

Localidades
Eustis (Flórida)
Eustis (Nebraska)

Desambiguação
Desambiguações de topônimos